São Paio ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Paio (Arcos de Valdevez)
 São Paio (Gouveia)
 São Paio (Guimarães)
 São Paio (Melgaço)
 São Paio (Murtosa)
 São Paio de Gramaços
 São Paio de Jolda
 São Paio de Merelim
 São Paio do Mondego
 São Paio de Oleiros
 São Paio de Seide
 São Paio de Vizela